Fönster kan betyda:

 Fönster – en ljusöppning i vägg, dörr eller tak, oftast täckt med glas
 Norrlandsfönstret – en sportterm i Sverige
 Transferfönster – en sportterm
 Fönster (datorgrafik) – en datorterm
 Optiskt fönster – ett uttryck för den del av det elektromagnetiska spektrumet som kan passera genom ett visst material